Astronomija:

Messier 44, Jaslice, otvoreni skup u zviježđu Rak

Automobili

BMW M44, klipni motor za automobile

Vojska

Mosin-Nagant M44 - Sovjetska pušla, u upotrebi od 1891. do 1998.